Бра́йан Литтл (; род. , Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком «Аризоны Койотис» в НХЛ.

На драфте НХЛ 2006 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» в первом раунде под общим 12-м номером.

Достижения 
 Обладатель «Эммс Фэмили Эворд» в 2004 году.
 Победитель Молодёжного чемпионата мира в 2007 году.
 Обладатель Кубка Колдера (АХЛ) в 2008 году.

Статистика

Ссылки 

Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Вулвз»
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»